Amy Harrison (Camden, 21 april 1996) is een Australisch voetbalspeelster. Sinds 2012 speelde ze voor Sydney in de Australische W-League. Zoals veel Australische vrouwenvoetbalsters, kwam ze ook uit in de Amerikaanse NWSL, voor Washington Spirit. Sinds 2020 speelt ze voor PSV in de Vrouwen Eredivisie, waar ze een eenjarig contract tekende. Op 19 februari 2021 verlengde ze haar contract met 1 jaar tot 2022. September 2022 werd bekend dat Harrison haar carrière vervolgd bij Western Sydney Wanderers.

Statistieken

Laatste update: september 2020

Interlands
Harrison speelt voor de Mathilda's, het Australisch voetbalelftal, was onder andere geselecteerd voor het Aziatisch kampioenschap voetbal vrouwen 2014 en het Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2019.

Australisch voetballer